

Cinema
 L'ora nera (The Darkest Hour) –  film del 2011 di Chris Gorak
 L'ora più buia (Darkest Hour) –  film del 2017 di Joe Wright

Musica
 Darkest Hour – gruppo metalcore
 Darkest Hour – album del gruppo omonimo
 Darkest Hours – singolo degli Stratovarius

Pagine correlate
Her Darkest Hour